Азаренко — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Азаренко, Виктория Фёдоровна (род. 1989) — белорусская теннисистка.
 Азаренко, Емельян Климентьевич (1908—1988) — советский белорусский философ.
 Азаренко, Олег Викторович (род. 1977) — российский регбист.

См. также